Алекса́ндр Серге́евич Щербако́в (, Руза, Московская губерния, Российская империя — 10 мая 1945, Москва, СССР) — советский государственный и партийный деятель, генерал-полковник (17.09.1943).

Член РКП(б) / ВКП(б) с 1918 года, член ЦК ВКП(б) (1939—1945), кандидат в члены Политбюро ЦК с 21 февраля 1941 года по 10 мая 1945 года. Первый секретарь Московского горкома и обкома ВКП(б). Депутат Верховного Совета СССР (1937—1945).

Биография 
Александр Сергеевич Щербаков родился 27 сентября (10 октября) 1901 года, в семье рабочего в городе Рузе Московской губернии.

В 1907 году, после смерти отца, вместе с семьёй переехал в Рыбинск. Закончил там высшее начальное училище, в 1912 году в 12 лет начал работать учеником в типографии, а потом служащим на железной дороге.

В 1917 году вступил в Красную гвардию. В 1918-м стал членом РКП(б) и занялся организацией местной молодёжной организации союза рабочей молодёжи.

В 1921—1924 годах учился в Коммунистическом университете им. Я. М. Свердлова.

С ноября 1930 по апрель 1932 года учился в историко-партийном Институте красной профессуры.

В 1932—1934 годах — заместитель заведующего Организационно-инструкторским отделом ЦК ВКП(б). С апреля 1934 года по май 1935 года — заместитель заведующего отделом культуры и пропаганды ленинизма ЦК ВКП(б).

С 1934 года — оргсекретарь Союза писателей СССР при председателе Союза Максиме Горьком, куратор Союза по линии ЦК, с 1935 года — по совместительству заведующий Отделом культпросветработы ЦК.

В 1936—1937 годах — 2-й секретарь Ленинградского (первым был А. А. Жданов), в 1937—1938 годах — 1-й секретарь Восточно-Сибирского (Иркутского) обкомов партии.

В 1938 году — 1-й секретарь Донецкого обкома партии. С ноября 1938 года возглавлял Московскую областную и городскую партийную организацию.

С 1939 года — член ЦК ВКП(б) и с 22 марта 1939 года — Оргбюро ЦК. С февраля 1941 года — кандидат в члены Политбюро ЦК ВКП(б). С мая 1941 года — секретарь ЦК ВКП(б). Начальник Совинформбюро с 24 июня 1941 года, в июле 1942 года также назначен начальником Главного политуправления Красной армии. Кроме всех этих должностей, с октября 1942 по май 1943 года являлся заместителем народного комиссара обороны СССР.

В 1943—1945 годах также был заведующим отделом международной информации ЦК ВКП(б). Генерал-лейтенант (06.12.1942), затем - генерал-полковник.

Умер 10 мая 1945 года, в 18 часов 15 минут, на 44 году жизни, от паралича сердца (обширного инфаркта). Была создана комиссия по организации его похорон под председательством Н.М.Шверника. Гроб был установлен в Колонном Зале Дома Союзов 11 мая. С 16:00 11 мая до 1:00 12 мая был открыт свободный доступ граждан в Колонный Зал. В ночь на 12 мая состоялась кремация тела. Урну с прахом установили в Колонном Зале. Доступ в Зал был открыт с 7:00 до 15:30 12 мая. У урны сменялся почётный караул. В 16:00 процессия выходит из Дома Союзов, и траурный кортеж под звуки Марша Шопена и в сопровождении воинского эскорта через Охотный ряд и Манежную площадь входит на Красную площадь. Похороны начались в 17:00 на Красной площади. Прошёл траурный митинг. На трибуну Мавзолея Ленина поднимались, в частности, Сталин, Шверник, Ворошилов, Маленков, Берия, Каганович, Будённый. По окончании митинга урну с прахом к месту захоронения несли Сталин, Ворошилов, Маленков, Шверник, Берия, Каганович и другие. Шверник установил урну с прахом в заранее подготовленную нишу. Через минуту ниша была замурована мраморной доской с полным именем и годами жизни Щербакова. Под доской был размещён портрет Щербакова, по краям от которого замерли в стойке два красноармейца. Урна с прахом помещена в Кремлёвской стене. Раздался артиллерийский залп, затем траурный марш сменился Гимном СССР. По Красной площади торжественным маршем, с приспущенными знамёнами, прошли все рода войск.

Отзывы 
 «В Москве он пользовался огромным авторитетом. Его уважали, даже почитали, прислушиваясь к каждому слову. Многие вспоминали потом о нём как о человеке благороднейшем, духовном аристократе, исключительной личности».
 «У Щербакова был невероятный авторитет… Весь октябрь, ноябрь 1941 года, самое страшное время, в городе была практически одна фигура — Александр Сергеевич Щербаков», — вспоминала Олимпиада Козлова.
 A. M. Василевский оставил такое свидетельство: «Материалы, согласованные с Александром Сергеевичем или завизированные им, Сталин подписывал без задержки».

Семья 

 Жена Вера Константиновна Щербакова, урождённая Пестроухова (6 мая 1902 — 9 июня 1948) — инженер-связист. У неё с Щербаковым было три сына:
 Александр (1925—2013) — лётчик-испытатель, Герой Советского Союза;
 внучка Щербакова Елена Александровна (род. 1952), народная артистка России, лауреат премии Правительства РФ, художественный руководитель-директор Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева.
 Константин (род. 1938) — российский киновед и писатель, кинокритик, заслуженный деятель искусств Российской Федерации;
 Иван (род. 1944) — учёный-физик, академик РАН, директор Института общей физики имени А. М. Прохорова.

Память 

 В мае 1945 года в соответствии с решением об увековечении памяти Ростокинский район г. Москвы переименован в Щербаковский район, просуществовавший до 30 апреля 1958 года.
 В честь Щербакова в 1946—1957 годах назывался город Рыбинск, где он недолгое время работал.
 Станция московского метро «Алексеевская» в 1966—1990 годах называлась «Щербаковская».
 В Москве планировалось открыть также памятник Щербакову у Сретенских ворот, однако при Хрущёве эти планы были отменены, а впоследствии, в 1975 году, на этом месте был поставлен памятник Н. К. Крупской.
 В честь Щербакова были названы Центральный парк культуры и отдыха в Донецке (Украина), Дворец пионеров в Иркутске, улицы в Киевe, в Минске, в Зеленограде, в Перми, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Липецке, в городе Шымкенте (Южно-Казахстанская область), в родном городе Рузе.
 
 В 1950 году была выпущена марка СССР «5 лет со дня смерти выдающегося деятеля большевистской партии и советского государства Щербаков Александр Сергеевич».
 В честь Щербакова в Рыбинске установлена мемориальная доска.

Награды 
 Три ордена Ленина (05.02.1944, 02.06.1944, …)
 Орден Суворова 1-й степени (22.02.1944)
 Орден Кутузова 1-й степени (29.07.1944)
 Орден Отечественной войны 1-й степени
 медали

Библиография 
 Пупышев Н. А. А. С. Щербаков // Комиссары: Сб. — М.: Мол. гвардия, 1988. — С. 348—397.
 Пупышев Н. В. В памяти и в сердце. — М.: Воениздат, 1986. — 279 с.
 Пупышев Н. В. Из воспоминаний о А. С. Щербакове // Дружба народов. — 1985. — № 2. — С. 162—174.
 Пупышев Н. В. Под руководством А. С. Щербакова // Военно-исторический журнал. — 1983. — № 8. — С. 40—51.
 
 Щербаков Александр Сергеевич // Известия ЦК КПСС. — 1990. — № 7. — С. 133—143. 
 Щербаков Александр Сергеевич // Рад. енцикл. історії України. — Киев, 1972. — Т. 4. — С. 538—539.
 Щербаков Александр Сергеевич: [Сов. гос. и парт. деятель, 1901—1945: Некролог] // Соц. Донбасс. — 1945. — 12 мая.
 Щербаков Олександр Сергійович // УРЕ. — Киев, 1964. — Т. 16. — С. 405.
 Щербаков Александр Сергеевич // УСЭ. — Киев, 1985. — Т. 12. — С. 389.
 Парсенюк Б. Сталінські губернатори: О. С. Щербаков // Донеччина. — 2002. — 24 жовт.
 Ясенов Е. Наша область начиналась на бумаге // Золотой Скиф. — 2002. — № 1. — С. 67.
 Московская энциклопедия. Т.1. Лица Москвы. Кн.5. М., 2012
 Великая Отечественная война 1941-1945: Словарь-справочник. М. 1988, с.502
 Кто был кто в Великой Отечественной войне 1941-1945:Краткий справочник. М.,1995
 Горбачев А. Н. 10000 генералов страны: Краткий биобиблиографический справочник. 5 изд. М., Infogans, 2017

Примечания

Ссылки 
 Биографии
 Проект памятника Щербакову работы Матвея Манизера.
 Неизвестный товарищ Щербаков

Политики XX века
Кандидаты в члены Политбюро ЦК КПСС
Политработники Великой Отечественной войны
Персоналии:Рыбинск
Первые секретари Иркутского обкома КПСС
Первые секретари Донецкого обкома КП Украины
Вторые секретари Ленинградского обкома КПСС
Первые секретари Московского обкома КПСС
Выпускники Института красной профессуры
Похороненные в некрополе у Кремлёвской стены
Члены Оргбюро ЦК ВКП(б)
Заведующие отделами ЦК КПСС
Депутаты Верховного Совета СССР 1-го созыва
Умершие от инфаркта миокарда
Первые секретари Московского горкома КПСС
Депутаты Московского городского совета
Начальники Главного политического управления Вооружённых Сил СССР
Первые секретари Восточно-Сибирского обкома ВКП(б)
Делегаты XVII съезда ВКП(б)
Делегаты XVIII съезда ВКП(б)
Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 1-го созыва